Кляк — залом на дереві, комиші, стеблах хліба для позначення чогось потрібного, або зарубка на дереві з цією ж метою.
 Кляк — межовий знак зарубами чи заломом.
 Кляк — кожне з двох дерев'яних кіл водяного колеса млина, що зв'язують лопатки.
 Кляк — застаріла назва бурульки.
 Кляк — старовинна дитяча гра.

Топонім

Кляк — село округу Жарновиця, Банськобистрицький край.
 Кляк — гора в Великих Фатрах.
 Кляк — гора в Лучанських Фатрах.
 Кляк — гора в Списько-Гемерському карсті.
 Кляк — національний заповідник, Жилінський край.
 Кляк — річка, притока Грону.

Див. також 
 Кляцький водоспад

Примітки